Katsoulis ist der Familienname folgender Personen:

 Manthos Katsoulis (Mathaios Katsoulis; * 1956), griechischer Basketballspieler 
 Michail Katsoulis, griechischer Ruderer 
 Sarah Katsoulis (* 1984), australische Schwimmerin